El municipio de Clover (en inglés: Clover Township) es un municipio ubicado en el condado de Clearwater en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 113 habitantes y una densidad poblacional de 2,47 personas por km².

Geografía 
El municipio de Clover se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 45.68 km², de la cual 44,07 km² corresponden a tierra firme y (3,52 %) 1,61 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 113 personas residiendo en el municipio de Clover. La densidad de población era de 2,47 hab./km². De los 113 habitantes, el municipio de Clover estaba compuesto por el 98,23 % blancos y el 1,77 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,88 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Clearwater (Minnesota)